Una caja dispensadora de líquidos es un tipo de embalaje utilizado para contener bebidas y otros líquidos que se distribuyen por medio de un grifo exterior. Su uso más habitual es el vino pero también se utiliza para comercializar zumos de frutas o verduras, huevo líquido o leche. Sus dimensiones son variadas (2 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l, etc.) siendo los tamaños más populares los de 3 y 5 litros.

Se compone de tres elementos:

Caja de cartón ondulado. Se trata de una tradicional caja de solapas que suele presentar asas en su parte superior. En el frente, cuenta con un precortado que se rasga la primera vez para extraer el grifo y encajarlo en el orificio. 
Bolsa interior. Contenedor estanco en el que se vierte el líquido. Puede tener de una a tres capas, estando en este caso térmicamente soldadas en un solo material. Son las siguientes:
Capa exterior extrusionada que proporciona una barrera al oxígeno para mantener intactas las propiedades del contenido.
Capa intermedia de nailon que le confiere durabilidad.
El interior está formado por una capa de polietileno que proporciona estanqueidad.
Grifo. Grifo de plástico que se encastra en un punto determinado de la bolsa. Se distribuye ya introducido y protegido en el interior de la caja de cartón. Cuando se va a hacer el primer uso, se extrae y se deja fijo para futuros usos.

Ventajas

Los defensores de este tipo de embalaje para vino aducen numerosas ventajas frente a la botella tradicional: 

No permite que la luz incida en el líquido manteniendo así intactas las características del vino. 
El cierre es hermético lo que impide la oxidación del vino por la entrada de oxígeno debido a corchos secos o en mal estado. 
El embalaje es más pequeño que una caja de botellas de vidrio de volumen equivalente lo que proporciona importantes ahorros logísticos. Además, ocupa menos espacio en el domicilio. 
El peso del embalaje es muy inferior al de otro equivalente de botellas de vidrio lo que lo hace más cómodo de transportar desde el punto de venta hasta el domicilio.
La utilización de envases de mayor tamaño proporciona también ahorros en costes que repercuten positivamente en el precio de venta final.

La caja para vino tiene creciente aceptación en Francia y en el norte de Europa tanto para hostelería como para uso doméstico. 

Embalaje
Cajas